Ichthys bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie Ichthys, den Sohn der Atargatis
 im Griechischen () einen Fisch, als Akronym speziell das Symbol des Fisches im Christentum, siehe Fisch (Christentum)
 in der Antike ein Kap an der Westküste der Peloponnes, heute Kap Katakolo in Griechenland
 Titel einer theologischen Fachzeitschrift, die laut Untertitel „Klare Perspektiven im Theologiestudium“ bietet und vom „Arbeitskreis geistliche Orientierungshilfe im Theologiestudium“ (AgO) herausgegeben wird
 das Gasfeld Ichthys, siehe auch Ichthys-Projekt